Stare peut désigner :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 le village de Stare, dans le powiat de Piła ;
 le village de Stare, dans le powiat d'Oborniki.

 Stare, une localité de la commune de Strömstad dans le comté de Västra Götaland en Suède.